Фа́улер (), встречается также написание Фо́улер — английские фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Фаулер, Альфред (1868—1940) — английский астроном.
 Фаулер, Анна (род. 1991) — английская кёрлингистка.
 Фаулер, Арт (1922—2007) — американский бейсболист.
 Фаулер, Бен (род. 1993) — английский кёрлингист и тренер.
 Фаулер, Бет (род. 1940) — американская актриса и певица.
 
 Фаулер, Джеймс (1930—2015) — американский военный деятель, полковник Корпуса морской пехоты в отставке, ветеран Корейской и Вьетнамской войн.
 Фаулер, Джефф (род. 1978) — американский кинорежиссер и сценарист.
 
 Фаулер, Джорджия (род. 1992) — новозеландская фотомодель.
 Фаулер, Дэнни (род. 1956) — английский снукерист.
 Фаулер, Карен Джой (род. 1950) — автор романов в жанре научной фантастики, фэнтези, и мейнстримной художественной прозы.
 Фаулер, Кельвин (1940—2013) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Мехико.
 Фаулер, Клара Энн (1927—2013) — американская певица, звезда эстрады 1950-х годов, известная под псевдонимом Патти Пейдж.
 Фаулер, Кэлвин (1940—2013) — американский профессиональный баскетболист.
 Фаулер, Кэм (род. 1991) — американский хоккеист, защитник.
 Фаулер, Кэрол (род. 1949) — американский экспериментальный психолог, представитель экологической психологии.
 Фаулер, Люк (род. 1978) — шотландский художник, режиссёр и музыкант.
 Фаулер, Мартин (род. 1963) — американский программист, автор ряда книг и статей об архитектуре программного обеспечения.
 Фаулер, Мэри (род. 2003) — австралийская футболистка.
 Фаулер, Норман (род. 1938) — британский политик.
 Фаулер, Ральф Говард (1889—1944) — английский физик, астрофизик и математик.
 Фаулер, Робби (род. 1975) — английский футболист.
 Фаулер, Роберт Меррик (1778—1850) — офицер Королевского флота Великобритании, отличившийся в бою Данса.
 
 Фаулер, Уильям Алфред (1911—1995) — американский физик и астрофизик.
 Фаулер, Фрэнсис (1864—1943) — американская художница.

Вымышленные персонажи 
 Эми Фарра Фаулер — героиня американского ситкома «Теория большого взрыва».

Топоним 
 Фаулер — населённый пункт в штате Иллинойс, США.
 Фаулер — окружной центр округа Бентон в штате Индиана, США.

Другое 
 Фаулер — лунный кратер.

См. также 

 Фауле

Примечания